Округ Ајова је појам који може да се односи на:

 Округ Ајова (Ајова) — округ у америчкој савезној држави Ајова;
 Округ Ајова (Висконсин) — округ у америчкој савезној држави Висконсин.